A 2021-es Formula–3 magyar nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2021-es szezonjának negyedik versenyhétvégéje volt, amelyet július 30. és augusztus 1. között tartottak meg a Hungaroringen. A versenyeket a Formula–1 magyar nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első sprintfutamot Ivasza Ajumu, a másodikat Matteo Nannini, míg a főfutamot Dennis Hauger nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

1. Sprintverseny

Megjegyzések:
 – Arthur Leclerc egy három rajthelyes büntetést kapott, amiért elkerülhető balesetet okozott az osztrák nagydíjon.  
  – Frederik Vesti egy három rajthelyes büntetést kapott, amiért túl lassan haladt a pályán a kvalifikáció során.
 – Lorenzo Colombo eredetileg az első helyen ért célba, azonban az újraindítás előtt túl messze volt a biztonsági autótól, ezért egy öt másodperces időbüntetést kapott.

2. Sprintverseny

Megjegyzések:
  – Jak Crawford elkerülhető baleset okzoásáért egy öt rajthelyes büntetést kapott. 
 – Johnathan Hoggard egy öt másodperces időbüntetést kapott, amiért leszorított egy másik versenyzőt a pályáról.

Főverseny

Megjegyzések:
  – Rafael Villagómez összesen tíz másodperc időbüntetést kapott, amiért elkerülhető balesetet okzott és leszorított egy másik versenyzőt a pályáról.
  – Amaury Cordeel elkerülhető baleset okozásásért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
  – Victor Martins egy öt másodperces időbüntetést kapott, amiért leszorított egy másik versenyzőt a pályáról.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. sprintverseny
Hivatalos eredmény - 2. sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Magyar
Magyar autóversenyzés